FIM Speedway Youth Gold Trophy 85cc – międzynarodowe rozgrywki miniżużlowe dla zawodników do 16. roku życia w kategorii pojemnościowej 85 cm³. Rozgrywane są od 2001 roku.

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 FIM Speedway Youth Gold Trophy 85cc 2013-2019
 FIM Speedway Youth Gold Trophy 85cc 2001-2012